FWA har flera betydelser:

 FWA – en variant av trådlöst bredband från engelska Fixed Wireless Access, se Fast yttäckande radioaccess
 FWA – en sammanslutning av engelska fotbollsjournalister och korrespondenter, se Football Writers' Association 
 FWA – IATA kod för en flygplats i Texas, se Fort Wayne International Airport
 FWA – den skillnad i djupgående som uppstår på grund av skillnaden i densitet mellan sötvatten och saltvatten, se Fresh Water Allowance
 FWA – en tidigare brittisk  professionell fribrottningorganisation 1993–2012, se Frontier Wrestling Alliance 
 FWA – en fjäderlätt bilmotor för motorsport från företaget Coventry Climax